Le championnat sud-américain de football de 1959 peut désigner :
 le championnat sud-américain de football de 1959 qui a lieu en Argentine du  au , remporté par le pays hôte ;
 le championnat sud-américain de football de 1959 qui a lieu en Équateur du 5 au , remporté par l'Uruguay.